Stati Uniti d'America
Gunnison – capoluogo della Contea di Gunnison, Colorado
Gunnison – fiume affluente del Colorado
Gunnison – città della Contea di Bolivar, Mississippi
Gunnison – città della Contea di Sanpete, Utah